Лас Куевесиљас има више значења:

 Лас Куевесиљас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Куевесиљас (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику